

Sigle 
 Unità di misura
 Universiteit Maastricht – università olandese
 University of Malaya – università malese
 University of Maryland – università statunitense 
Università del Maryland a College Park
Università del Maryland, a Baltimora
Università del Maryland nella contea di Baltimora
University of Maryland Eastern Shore (a Princess Anne)
University of Maryland University College (in Adelphi)
 University of Miami – università statunitense
 University of Michigan – università statunitense

Codici 
 UM – codice vettore IATA di Air Zimbabwe
 UM – codice ISO 3166-1 alpha-2 delle Isole minori esterne degli Stati Uniti d'America
 UM – codice ISO 3166-2:US delle Isole minori esterne degli Stati Uniti d'America

Informatica 
 .um – dominio di primo livello delle Isole minori esterne degli Stati Uniti d'America

Altro 
 UM – targa automobilistica del circondario dell'Uckermark (Germania)
Um – variante di umm (in arabo "madre (di)" e per estensione "quella (di)"), componente di nomi e toponimi arabi (um el Bagara, Um er-Rasas...)

Altri progetti